Incendies ist der Originaltitel folgender Werke:
 Verbrennungen, Theaterstück von Wajdi Mouawad (2003)
 Die Frau die singt – Incendies, auf dem Theaterstück basierender kanadischer Spielfilm von Denis Villeneuve (2010)